Sörmjöle havsbad är namnet på två småorter i Umeå kommun.

 Sörmjöle havsbad (västra delen)
 Sörmjöle havsbad (östra delen)